Десантные корабли-доки типа «Каса Гранде» — тип десантных кораблей-доков ВМФ США и Королевского флота Великобритании, построенных в годы Второй мировой войны. Планировалось к постройке 19 единиц, построено 17.

Десантовместимость 
 3 танкодесантных катера LCT Mk5 или Mk6
 2 танкодесантных катера LCT Mk3 или Mk4
 14 средних десантных катеров LCM Mk3
 41 гусеничных десантных машин LVT;
 47 амфибийных транспортных средств DUKW;
 1500 т груза

Конструкция 
Концепция «десантного корабля-дока» (LSD) возникла в штабе ВМФ Великобритании. Корабли представляли собой самоходные доки, предназначенные для транспортировки десантных катеров и машин на дальние расстояния к месту высадки. Док должен был вмещать два больших британских танкодесантных катера или три новых американских LCT. Предполагалось также размещение автомобилей и бронетехники на дополнительных палубах с погрузкой на десантные катера по рампам. Первоначально планировалась максимальная скорость 17 узлов, хотя реально она не превышала 15,6 узлов..

Служба 
ВМС Великобритании первоначально заказал 7 кораблей этого типа (LSD 9-15), однако Великобритания получила только 4 корабля, остальные три были достроены для ВМС США, которые дополнительно заказали 12 единиц (построено 10) В общей сложности флот США получил 13 кораблей, тогда как британский флот — 4..

Состав серии

Примечания

Источники 

 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. OCLC 67375475.
 
 
 Casa Grande class на сайте www.uboat.net.

Ссылки 
 Casa Grande class at Uboat.net

Каса Гранде
Каса Гранде
Каса Гранде